Joe Dawson – personaggio di Highlander
Joe Dawson – giocatore di baseball statunitense
Joe Dawson – pilota statunitense
Joe Dawson (n. 1960) – cestista statunitense